Im Namen des Vaters ist:

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Teil christlicher liturgischer Formeln und oft Schlussformel in Gebeten, siehe Trinitarische Formel
 der Titel des Films Im Namen des Vaters (Film) von Jim Sheridan
 der Titel des Films Im Namen des Vaters (1972) von Marco Bellocchio
 der Titel des Romans Im Namen des Vaters (Roman) von Reinhard P. Gruber
 Nord bei Nordwest – Im Namen des Vaters, deutscher Fernsehfilm von Philipp Osthus (2021) 
 Rosa Roth – Im Namen des Vaters, Folge der Fernsehkriminalreihe Rosa Roth
 Tatort: Im Namen des Vaters, TV-Kriminalfilm